Ercone el Mago (o Ercone el grande) es una leyenda probablemente escandinava o galesa (tal como la historia de Merlín) que relata las andanzas de este Mago por el mundo antiguo y moderno.

Poco se sabe del autor original de este mito, ya que es un relato que se suele contar verbalmente o "de voca en voca"

Características

Físico 
En la leyenda, se dice que su altura es un tanto más baja que un arco de largo alcance (aproximadamente 2 metros). Utilizando este dato como referencia, se estima que su altura varia entre 1,80 metros y 1,85 metros. De porte fornido (al contrario de la mayoría de los Magos) Posee unos bigotes y barba larga hasta la boca del estómago (aunque para las batallas esta podía crecer momentáneamente hasta su entrepierna), acompañada de su pelo (probablemente lacio) hasta la mitad de su espalda; todo de color gris brillante.
Su aspecto de vestimenta exterior usualmente es una túnica gris y un gorro puntiagudo color gris; ambos adornados por la "Runa de Ercone", sandalias o botas de cuero, su cayado de madera con la Runa de Ercone tallada en la punta y, en ocasiones, una espada larga.

Actitud 
Dentro de la leyenda, Ercone alcanza el rango de "Mago más Poderoso" (una vez que lo alcanza perdura gran parte de ella), esto hace que su actitud algunas veces sea un poco recia o egocéntrica y en ocasiones fue criticado por miembros de la "Corte de los Magos" (probablemente integrado por los Magos más sabios, aún más que Ercone). Sin embargo su énfasis en las buenas acciones y su búsqueda de la justicia aportó una buena visión de él, creando su propia fama.